Kåbtåjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kåbtåjaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (19,9 km²)
Kåbtåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736074-166787), sjö i Jokkmokks kommun,  (33,5 ha)
Kåbtåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736316-163549), sjö i Jokkmokks kommun,  (67,3 ha)
Kåbtåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737729-168155), sjö i Jokkmokks kommun,  (33,4 ha)
Kåbtåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 746937-155608), sjö i Jokkmokks kommun,  (2,2 km²)
Kåbtåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 747596-159710), sjö i Jokkmokks kommun,  (75,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn